

Muziek 
 Band
The Road (band), een Amerikaanse garage rockband uit Buffalo, New York, tussen 1967 en 1972
 Album
The Road (The Kinks) (1988), een muziekalbum van The Kinks
The Road (TrueHeart) (2007), een muziekalbum van TrueHeart
The Road (Nick Cave & Warren Ellis) (2009), een muziekalbum van Nick Cave & Warren Ellis
The Road (Mike and the Mechanics) (2011), een muziekalbum van Mike and the Mechanics

Literatuur 
The Road (Cormac McCarthy) (2006), een roman

Film en televisie 
The Road (2006), een Chinese film
The Road (2009), een Amerikaanse film gebaseerd op de gelijknamige roman
The Road (2011), een Filipijnse horrorfilm onder regie van Yam Laranas

Wegen 
The Road (Saba), de hoofdweg van het eiland Saba